Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1995 was de 6e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 14 mei tot en met 27 mei in Mali werd gespeeld. Ghana werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Nigeria met 3–1 verslagen. Guinee werd derde.

Kwalificatietoernooi
Het is voor de eerste keer dat dit een toernooi gehouden wordt in deze vorm. Het vervangt het kwalificatietoernooi dat werd gespeeld van 1985 tot en met 1993. Op die toernooien waren er steeds drie 'finales' waarvan de winnaar zich kwalificeert voor het wereldkampioenschap. Op dit toernooi werd wel een winnaar uitgeroepen. De twee finalisten en winnaar van de troostfinale kwalificeren zich voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1995, dat van 3 augustus tot en met 20 augustus in Ecuador wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Ghana, Guinee en Nigeria.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1995
Voetbal in Mali
Sportevenement in Mali